Presión puede referirse a:

Física 
 Presión, magnitud física vectorial que mide la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie.
 Presión atmosférica, presión que ejerce el aire sobre la Tierra.
 Presión manométrica, la diferencia entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica.
 Presión lateral del suelo, presión que el suelo ejerce en el plano horizontal.
 Presión en un fluido, la presión termodinámica que interviene en la ecuación constitutiva y en la ecuación de movimiento del fluido.
 Presión estática, la que tiene un fluido, independientemente de la velocidad del mismo.
 Presión dinámica, la depende de la velocidad y la densidad del fluido.
 Presión de vapor, la presión de la fase gaseosa o vapor de un sólido o un líquido sobre la fase líquida, para una temperatura determinada.
 Presión parcial de un gas, la presión de dicho gas si se eliminaran repentinamente todos los demás componentes de la mezcla o solución y sin que hubiese variación de temperatura.
 Presión crítica, característica de cualquier sustancia, que define el campo en el que esta puede transformarse en vapor en presencia del líquido correspondiente.
 Presión osmótica, presión que se debe aplicar a una solución para detener el flujo neto de disolvente a través de una membrana semipermeable.
 Presión de radiación, presión ejercida sobre cualquier superficie expuesta a la radiación electromagnética.
 Presión luminosa, fenómeno que demuestra la dualidad onda-partícula de la luz.
 Presión sonora, producto de la propia propagación del sonido.
 Centro de presión, punto sobre el cual se debe aplicar la resultante de todas las presiones ejercidas sobre ese cuerpo para que el efecto de la resultante sea igual a la suma de los efectos de las presiones.
 Coeficiente de presión, número adimensional que describe la presión relativa a través de un campo de flujo en dinámica de fluidos.
 Onda de presión, movimiento de vibración en un sistema mecánico.
 Unidades de presión, magnitud que mide la fuerza que se ejerce por unidad de superficie.
 Presión de Planck, unidad de presión, en el sistema de unidades naturales conocido como las unidades de Planck.

Meteorología 
 Sistemas de presión (meteorología)

Biología y medicina 
 Presión sanguínea,  la fuerza de presión ejercida por la sangre circulante sobre las paredes de los vasos sanguíneos.
 Presión arterial, la fuerza o presión que lleva la sangre a todas las partes del cuerpo.
 Presión arterial media, presión sanguínea promedio en un individuo durante un ciclo cardíaco.
 Hipertensión arterial, enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de presión sanguínea en las arterias.
 Presión venosa, la presión que ejerce la sangre contenida en los vasos venosos.
 Presión venosa central, la presión de la sangre en la vena cava superior, cerca de la aurícula derecha del corazón.
 Presión sanguínea invasiva, método para medir la presión sanguínea internamente.
 Presión de perfusión cerebral, gradiente de presión que causa el flujo de sangre al cerebro.
 Presión intracraneal, la presión en el interior del cráneo.
 Presión intraocular, la presión que ejercen los líquidos oculares contra la pared del ojo.
 Presión oncótica, forma de presión osmótica debida a las proteínas plasmáticas que aparece entre el compartimento vascular e intersticial.
 Presión radical, la que ocurre en el interior de la raíz de una planta.
 Puntos de Presión, áreas en el cuerpo humano que al ser manipuladas de alguna manera específica pueden producir un dolor considerable u otros efectos.

Arte culinario 
 Fritura a presión, técnica de fritura.
 Olla a presión, recipiente hermético para cocinar que no permite la salida de aire o líquido por debajo de una presión establecida.

Economía 
 Presión fiscal, término económico para referirse al porcentaje de los ingresos que los particulares deben aportar.

Sociedad 

Se entiende como presión social la influencia que ejerce una persona sobre otra con la intención de obtener unos resultados u objetivos, incorporando, en esta segunda persona, una responsabilidad innecesaria.
 Grupo de presión, grupo de interés que busca el logro de sus intereses influyendo en las decisiones de las masas para colocarlas a su favor.
 Presión de los pares o presión social, influencia que ejerce un grupo de pares en alentar a una persona a cambiar sus actitudes, valores, o comportamiento de manera de conformidad a las normas del grupo.

Música 
 Presión (álbum), segundo álbum de estudio de la banda argentina de rock barrial Callejeros.
 Bajo presión, noveno disco (y decimotercer lanzamiento) del grupo español La Polla Records.
Presión,canción de Wisin

Tecnología 
 Aire a presión, tecnología o aplicación técnica que hace uso de aire que ha sido sometido a presión por medio de un compresor.
 Aparato de presión, equipo sometido a presión de un fluido líquido o gas.
 Bomba de presión, instrumento utilizado para medir el potencial hídrico aproximado de los tejidos de una planta.
 Depósito bajo presión, contenedor estanco diseñado para contener fluidos.
 Dispositivos de alivio de presión, elementos utilizados en cualquier recipiente que contenga gases o líquidos a presiones mayores a la atmosférica que evitan que el recipiente sufra roturas ante elevaciones excesivas de presión.
 Micrófono de gradiente de presión, tipo de micrófono.
 Micrófono de zona de presión, tipo de micrófono que capta el sonido proveniente de todas las direcciones.
 Ósmosis por presión retardada, energía del gradiente de salinidad obtenida por diferencia en la concentración salina entre el agua de mar y agua de río.
 Pinzas de presión, unos alicates que pueden ser inmovilizados en una cierta posición para así, torcer o arrancar diversos objetos o materiales.
 Procesado de alimentos por altísima presión.
 Reactor de agua a presión, un tipo de reactor nuclear que usa agua como refrigerante y moderador.
Regulador de presión, válvula que permite reducir la presión de un fluido a una presión constante fija o seleccionada.
 Válvula de alivio de presión, válvulas diseñadas para liberar un fluido cuando la presión interna de un sistema que lo contiene supere el límite establecido.